Koivukylä kan syfta på

Koivukylä – en stadsdel med järnvägsstation i Vanda stad i Södra Finlands län, se Björkby
Koivukylä – en tätort i Övertorneå kommun i Norrbottens län, se Hedenäset